Adventure Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:
 Adventure Lake (Minnesota), im Lake County
 Adventure Lake (Wisconsin), im Washburn County